Niedersächsisches Internatsgymnasium steht für:

 Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa, Landkreis Cuxhaven
 Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg, Landkreis Goslar
 Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens, Landkreis Wittmund